Sverige bezeichnet:

 Schweden auf schwedisch 
 (11870) Sverige, ein Asteroid